Владислав Эдуардович Меос (6 мая 1940, Челябинск — 18 октября 2020, Уфа) —  советский, российский живописец, народный художник Республики Башкортостан.

Биография 
Меос Владислав Эдуардович родился 6 мая 1940 года в городе Челябинске. Учился в средней школе № 25 города Уфы. Здесь он встретился с художником В. П. Пустарнаковым, который работал в то время учителем рисования и учился у него живописи.

Позднее Меос занимался в изостудии Дома культуры им. М. Калинина (педагог Г. В. Огородов) и в изостудии Дворца культуры им. С. Орджоникидзе, где преподавал П. М. Лебедев. Затем три года учился в художественно — графическом училище в Ленинграде (педагог Г. И. Орловский). Заканчивал обучение с 1964 по 1966 годы — в Уфимском училище искусств (педагог Огородов, Геннадий Васильевич).

После окончания учёбы он работал на студии телевидения в Уфе, в книжном издательстве, а с 1967 года — в художественном фонде.

Жил и работал в г. Уфе, скоропостижно скончался 18 октября 2020 года. 

Член Союза художников СССР (РФ) с 1980 года.  Член Союза художников Республики  Башкортостан с 1995 года. Народный художник Республики Башкортостан (2007).

С 1964 года — участник республиканских, зональных, межрегиональной,
региональных, всероссийских, всесоюзных, международных и зарубежных выставок и более пятидесяти персональных выставок.

Картины художника Владислава Эдуардовича Меоса находятся в собраниях музеев и картинных галерей: Башкирский Государственный художественный музей им. М.В. Нестерова(Уфа), Национальный музей РБ (Уфа), Мемориальный дом-музей С.Т. Аксакова (Уфа), Мемориальный дом-музей М. Гафури (Уфа), Мемориальный дом-музей Ш. Худайбердина (Уфа), Музей УУИ, музей Уфимского филиала МГОПУ им. М. А. Шолохова, Музей МВД РБ (Уфа), Тобольский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (Тюменская обл. РФ), Белорецкая КГ (г. Белорецк, РБ), Белорецкий историко-краеведческий музей (г. Белорецк, РБ), Салаватская картинная галерея (г. Салават, РБ), КГ «Янгантау» (Салаватский р-н, РБ, курорт «Янгантау»), Историко-краеведческий музей с. Николо-Березовка (Краснокамский р-н, РБ) и в частных коллекциях.

Меос В.Э. автор двух книг воспоминаний. В них он рассказывает о своем пути в искусстве, о незабываемых встречах с видными живописцами страны, о первых учителях и коллегах, рассуждает об истоках творчества, о живописи и проблемах изобразительного искусства.

Творческое наследие 
На становление творческой личности В. Э. Меоса бесспорное влияние оказала школа башкирской живописи.

В 1991—1998 годах в результате поездок в Новгород Великий художник написал серию картин, посвященных  изображению Новгородского Кремля.

Много лет работал в области пейзажной живописи. Его пейзажи воспевают красоту Башкирии. 
Основные картины художника:
 Дорога в поле. Холст. Масло. 1976
 Звезда упала. Холст. Масло. 1991
 Сирень, умытая дождем. 1978
 Летом на Усолке. Холст. Масло. 2001
 Курортный сезон. Холст. Масло. 1986
 Летом на лугу. Холст. Масло. 2004
 Памяти А. Э. Тюлькина, Август кончается, 1976

В последние годы начал две большие серии городских пейзажей. Одна посвящена Москве, другая — Ленинграду.

Им нарисованы обширные серии картин: «Воспоминания о Ленинграде», «По городам России», «Москва историческая», «Уфа — любимый город».

Государственные награды 
29 декабря 2016 года Главой Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым награжден государственной наградой Российской Федерации — Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Литература 
 Меос В. Э. Светлый снег памяти: Монография. — Уфа: Китап, 2008. — 263 с. — ISBN 5-295-04531-5, ISBN 978-5-295-04531-8.
 Владислав Меос: Щедрая палитра: Каталог произведений / М-во культуры Башк. АССР и др. — М. Б., 1980.[12] с., 10 л. ил. 
 Владислав Меос: Альбом. — Уфа: Китап, 2015.

Примечания

Ссылки 
 https://www.youtube.com/watch?v=uoAmxqCdVVI
 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_0GzBylWD50
 http://hallart.ru/ourartists/journey-into-world-beauty
 http://artageless.com/vladislav-meos-my-dear-079

Художники Уфы
Художники Башкортостана